Конкурс песни «Евровидение» (; ) — конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (EBU). Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Всего за всю историю было проведено 66 конкурсов песни Евровидение, а победителями стали 69 песен. Победителем конкурса объявляется песня, набравшая наибольшее количество баллов, отданных другими странами-участницами Евровидения. В настоящее время действует смешанная система голосования: 50 % жюри, 50 % телезрители. За представителя своей страны голосовать нельзя, исключением является лишь первый конкурс 1956 года, когда победительницей стала представительница Швейцарии Лиз Ассиа с песней «Refrain», за которую могли голосовать и жюри своей страны.

За всю историю Евровидения лишь однажды победителями было объявлено несколько песен. Это произошло в 1969 году, когда победителями стали представители Испании, Великобритании, Франции и Нидерландов. Все они набрали по 18 баллов. В 1991 году произошла похожая ситуация: Швеция и Франция набрали по 146 баллов, но победителем конкурса по дополнительным показателям была объявлена представительница Швеции Карола.

Чаще всего победителями Евровидения становились представители Ирландии — 7 раз, в том числе 3 раза подряд (1992, 1993, 1994). Шесть раз конкурс выигрывали представители Швеции. По пять раз победителями конкурса становились представители Франции, Люксембурга и Великобритании. Среди исполнителей неоднократным победителем является лишь ирландец Джонни Логан, побеждавший дважды как исполнитель (в 1980 году с песней «What's Another Year» и в 1987 году с песней «Hold Me Now») и один раз в качестве автора песни «Why Me?», которую исполнила Линда Мартин в 1992 году.

Для многих исполнителей победа на Евровидении стала началом творческой карьеры и венцом популярности. В частности, мировую известность группа ABBA получила после победы в 1974 году, а карьера певицы Селин Дион набрала обороты после её победы на конкурсе 1988 года. Тогда канадская исполнительница представляла Швейцарию.

Представители государств, которые образовались на месте бывшего СССР, участвуют в конкурсах Евровидения с 1994 года. Они побеждали в 2001 году (Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL от Эстонии), в 2002 году (Marie N от Латвии), в 2004 году (Руслана от Украины), в 2008 году (Дима Билан от России), в 2011 году (Ell & Nikki от Азербайджана), в 2016 году (Джамала от Украины) и в 2022 году (Kalush Orchestra от Украины).

Список победителей

Количество побед по странам

Страны, не побеждавшие на «Евровидении»

Количество побед по языкам 

Песни «Дикие танцы» и «1944» от Украины в 2004 и 2016 годах — единственные на данный момент песни-победители, исполненные на двух языках. Певица Руслана исполнила часть песни на английском языке, а часть — на украинском, а Джамала — на английском и крымскотатарском.

См. также 
 Победители детского конкурса песни Евровидение

Примечания

Ссылки 

 http://www.esctoday.com 
 http://www.eurovision.tv